

Bułgaria 
 Rawna gora – wieś w obwodzie Burgas
 Rawna gora – wieś w obwodzie Chaskowo
 Rawna gora – wieś w obwodzie Warna